Haplogonaria är ett släkte av plattmaskar. Haplogonaria ingår i familjen Haploposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Haplogonaria